Esistono più comuni francesi con questo nome

Varize – Eure-et-Loir
Varize – Mosella